Fantasia steht für:
 Fantasie (Kompositionsform)
 Fantasia (Reiterspiele), Pferdesportart im Maghreb
 Studio Fantasia, japanisches Produktionsstudio für Animes
 (1224) Fantasia, Asteroid
 Fantasia, Zeichentrickfilm von Walt Disney aus dem Jahr 1940
 Fantasia 2000, Zeichentrickfilm von Walt Disney aus dem Jahr 1999
 Fantasia International Film Festival, Genrefilmfestival in Montreal (Kanada)

Personen:
 Fantasia (* 1984), US-amerikanische Sängerin, siehe Fantasia Barrino
 Andrea Fantasia († 1985), italienischer Waffenmeister und Schauspieler
 Franco Fantasia (1924–2002), italienischer Schauspieler
 Rick Fantasia (* 1940), US-amerikanischer Soziologe

Schiffe:
 Fantasia (Schiff), Fahrgastschiff der Reederei Rainer Abicht
 MSC Fantasia, Kreuzfahrtschiff der Reederei MSC Crociere S.A.
 Duke of York (Schiff, 1935), Kreuzfahrtschiff, später als Fantasia in Dienst

Siehe auch:
 Fantasio
 Phantasia